Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za 1951. je osvojila Crvena zvezda iz Beograda.

Ljestvica prvenstva

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1951